Belo sur Tsiribihina steht für:

* Belo sur Tsiribihina (Stadt), Stadt in Madagaskar
 Belo sur Tsiribihina (Distrikt), Distrikt in Madagaskar